

Geografia
Danimarca
 Helle – ex comune della contea di Ribe
Germania
 Helle – fiume che scorre in Renania Settentrionale-Vestfalia
 Helle – fiume che scorre in Bassa Sassonia
 Helle – zona del comune di Groß Pankow (Brandeburgo)
Norvegia
 Helle – villaggio del comune di Flekkefjord (Agder)
 Helle – villaggio del comune di Ålesund (Møre og Romsdal)
 Helle – villaggio del comune di Kragerø (Vestfold og Telemark)
 Helle – villaggio del comune di Sunnfjord (Vestland)
 Helle – villaggio del comune di Vaksdal (Vestland)
 Helle – villaggio del comune di Vestvågøy (Nordland)
Paesi Bassi
 Helle – villaggio del comune di Gulpen-Wittem (Limburgo)
 Helle – villaggio del comune di Nuth (Limburgo)

Onomastica
 Helle – variante danese del nome proprio di persona Elga

Persone
 Henri Helle – arciere francese
 Jari Helle – allenatore di hockey su ghiaccio ed ex hockeista su ghiaccio finlandese
 Marius Helle – calciatore norvegese
 Seppo Helle – allenatore di hockey su ghiaccio e dirigente sportivo finlandese

Pagine correlate
Elle